Чемпионат мира по бейсболу — международный турнир по бейсболу, проводившийся раз в 2 года под эгидой ИБАФ.

С 2004 года проводится аналогичный турнир для женщин.

Упразднён в 2011 году и заменён Мировой классикой бейсбола, ныне имеющей статус чемпионата мира.

Призёры чемпионатов мира

Общее количество медалей

Ссылки 

 Страница, посвящённая чемпионатам мира, на официальном сервере ИБАФ

Соревнования по бейсболу